Модестов — фамилия:

 Модестов, Александр Николаевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 11 сентября 1917 (посмертно).
 Модестов, Алексей Яковлевич (1874—1942) — советский учёный, профессор физики МГУ, автор учебников.
 Модестов, Борис Петрович (1868—1909) — русский астроном.
 
 Модестов, Владимир Александрович (1929—2004) — конструктор ракетно-космической техники, Герой Социалистического Труда.
 Модестов, Иван Александрович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 23 января 1917.
 Модестов, Николай Сергеевич (род. 1956) — российский журналист и писатель криминального жанра, редактор отдела происшествий газеты «Вечерняя Москва».
 Модестов, Сергей Васильевич (1882—1919) — деятель революционного движения.

См. также 
 Модест
 Модесто